Il singolare del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Rebecca Peterson che ha battuto in finale Indy De Vroome 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Julia Cohen (secondo turno)
 María Irigoyen (quarti di finale)
 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Adriana Pérez (primo turno)

 Allie Kiick (primo turno)
 Chieh-Yu Hsu (primo turno)
 Indy De Vroome (finale)
 Dia Evtimova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013